Департамент Приморские Альпы (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег) содержит 163 коммуны, объединённые в два округа (Грас и Ницца), административный центр (префектура) — Ницца:

См. также 
 Приморские Альпы
 Кантоны департамента Приморские Альпы